

Toponyme 

 Noiron est une commune française, située dans le département de la Haute-Saône et la région Franche-Comté.

Autres toponymes 

 Noiron-sous-Gevrey est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le canton de Gevrey-Chambertin.
 Noiron-sur-Bèze est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté, traversée par la Bèze.
 Noiron-sur-Seine est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Noironte est une commune française, située dans le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Étymologie 
 L’origine de Noiron est inconnue, cependant la signification du nom Noiron désigne un village situé au bord d’une rivière.